Extravagance – film del 1915 diretto da Charles Giblyn
 Extravagance – film del 1916 diretto da Burton L. King
 Extravagance – film del 1919 diretto da Victor Schertzinger
Extravagance – film del 1921 diretto da Phil Rosen
 Extravagance – film del 1930 diretto da Phil Rosen